Саймън Пег () е английски актьор и сценарист. Известен е с ролята на Монтгомъри Скот във филмите „Стар Трек“ (2009), „Пропадане в мрака“ (2013) и „Стар Трек: Отвъд“ (2016) и Бенджи Дън във филмите „Мисията невъзможна 3“ (2006), „Мисията невъзможна: Режим Фантом“ (2011) и „Мисията невъзможна: Престъпна нация“ (2015). Саймън Пег е съсценарист на и изпълнява главната роля във филмите „Шон от мъртвите“ (2004), „Горещи палки“ (2007) и „Краят на света“ (2013).

Филмография

Кино

Външни препратки 

 

Английски актьори и актриси
Английски озвучаващи актьори
Английски сценаристи
Английски феминисти